Venizélos est un prénom et un nom grec renvoyant à différentes personnalités dont :

 Prénom :
 Benizélos Rouphos (1795 - 1868) Premier ministre grec

 Nom :
 Elefthérios Venizélos (1864 - 1936) Premier ministre grec
 Sophoklis Venizelos (1894 - 1964) fils du précédent Premier ministre grec
 Evángelos Venizélos (né en 1957), membre du PASOK et ministre, sans parenté avec les précédents
 Vassilis Venizelos (né en 1977), est un homme politique suisse, sans parenté connue avec les précédents

 Autres :
 Aéroport international d'Athènes Elefthérios-Venizélos, l'aéroport nommé en l'honneur d'Elefthérios Venizélos
 Vénizélisme, la tendance politique issue de la pensée d'Elefthérios Venizélos
 Elefthérios Venizélos, dème crétois nommé en l'honneur d'Elefthérios Venizélos
 Elefthérios Venizélos, film de Líla Kourkoulákou en 1966
 Elefthérios Venizélos (1910-1927), film de Pantelís Voúlgaris en 1980
 El. Venizelos, un ferry de la compagnie grecque ANEK Lines

Homonymie de patronyme